Il singolare del torneo di tennis WTA Nice Open 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrice Sandra Cecchini che ha battuto in finale 7–5, 6–4 Nathalie Tauziat.

Teste di serie

 n/a
  Sandra Cecchini (campionessa)
  Pascale Paradis (primo turno)
  Bettina Fulco (semifinali)

 Judith Wiesner (primo turno) 
 Nathalie Tauziat (finale) 
 Patricia Tarabini (quarti di finale) 
 Barbara Paulus (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Nice Open 1988